Roots (englisch ‚Wurzeln‘) steht für:

 Roots, Roman (1976) von Alex Haley, siehe Wurzeln
 Roots (Fernsehserie), darauf basierende Fernsehserie (1977)
 Roots – Die nächsten Generationen, Fortsetzung der Fernsehserie (1979)
 Roots – Das Geschenk der Freiheit, auf der Fernsehserie basierender US-amerikanischer Film von 1988 
 Roots (Fernsehserie, 2016), eine Neuverfilmung als Miniserie
 Roots, Drama (UA 1959) von Arnold Wesker, siehe Hühnersuppe mit Graupen
 The Roots, US-amerikanische Hip-Hop-Band
 Roots (The Everly Brothers), Studioalbum (1968) der Everly Brothers
 Roots (Sepultura-Album), Studioalbum der brasilianischen Band Sepultura (1996)
 Roots (Slide-Hampton-Album), Jazzalbum von Slide Hampton (1985)
 Roots-Gebläse, Gebläse-Bauart
 No Roots, ein Lied von Alice Merton aus dem Jahr 2016
 Roots (Hamburg), in Bau befindliches Wohnhochhaus in Hamburg

Roots ist der Familienname folgender Personen:
 Elmar Roots (1900–1962), deutscher Veterinärmediziner
 Ivan Roots (1921–2015), britischer Historiker
 Logan Holt Roots (1841–1893), US-amerikanischer Politiker
 Olav Roots (1910–1974), estnischer Dirigent und Pianist

Roots ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Roots (Illinois)
 Roots (Michigan)
 Roots (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Rootshorga, Gebirgszug im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mount Roots, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:
 R.O.O.T.S., Album von Flo Rida
 Rootsmusik

en:Roots (disambiguation)